Solid State Records (jazzlabel), een jazz-platenlabel opgericht door Sonny Lester, Phil Ramone en Manny Albam
 Solid State Records (metal-label), een label dat zich richt op christelijke metal- en punkmuziek

Zie ook 
 Solid state